A Max Steel 2013 és 2016 között bemutatott amerikai televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelynek a rendezői Lloyd Goldfine és Gabriel De La Torre. A tévéfilmsorozat a FremantleMedia Enterprises és a Mattel Entertainment gyártásában készült. Műfaját tekintve sci-fi akciófilm-sorozat. 

Amerikában a Disney XD vetítette, Magyarországon korábban a Megamax, később az RTL Klub sugározta.

Ismertető 
Max McGrath egy átlagos srác volt, míg az N-Tek kísérletbe majdnem belehalt, ám Steel, az idegen lény megmentette, melynek következtében egyesültek. Steel segítségével Max képes hatalmas erejét irányítani, ők együtt alkotják Max Steel-t. Ketten szálnak harcba a gonoszok, köztük Miles Dreddel, aki szintén a Max által birtokolt turbo erőre vágyik.

Szereplők

Epizódok

Jegyzetek

Források 
  hivatalos oldala

További információk 
 
 

2013-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós akciósorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
A Disney XD saját gyártású műsorai
2016-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok